75 lag deltog i kvalspelet till Världsmästerskapet i fotboll 1970, och spelade om 14 platser till mästerskapet. Mexiko, som värdnation, och England, som försvarande mästare, var automatiskt kvalificerade för världsmästerskapet, vilket innebar att totalt 16 lag skulle deltaga vid slutturneringen. För första gången var vinnarna vid både den afrikanska och den asiatiska zonen kvalificerade för VM.

De 16 platserna delades ut som följande:
 Europa (Uefa): 9 platser, varav 1 gick till de regerande mästarna England, vilket lämnade kvar 8 platser, som 29 länder spelade om.
 Sydamerika (Conmebol): 3 platser som 10 länder spelade om.
 Nordamerika, Centralamerika och Karibien (Concacaf): 2 platser, varav en plats gick till värdnationen Mexiko, vilket innebar att det fanns 1 plats kvar att spela om för de 13 deltagande länderna.
 Afrika (Caf): 1 plats, som 13 länder spelade om.
 Asien och Oceanien (AFC och OFC): 1 plats, som 7 länder spelade om (inkluderande Rhodesia).

Europa 
De 29 lagen delades upp i åtta grupper om tre eller fyra lag i varje grupp. I varje grupp spelades hemma- och bortamöten mellan deltagarna och det bästa laget kvalificerade sig. Om ett lag hamnade på samma poäng, spelades det omspel mellan lagen om det avgjorde vilket lag som skulle kvalificera sig för VM.
 Grupp 1, 2, 6, 7 och 8 hade 4 lag i varje grupp.
 Grupp 3, 4 och 5 hade 3 lag i varje grupp.

UEFA Grupp 1 

Rumänien vidare från grupp 1.

UEFA Grupp 2 

Omspel
 –  4–1

Tjeckoslovakien vidare från grupp 2.

UEFA Grupp 3 

Italien vidare från grupp 3.

UEFA grupp 4 

Sovjetunionen vidare från grupp 4.

UEFA grupp 5 

Sverige vidare från grupp 5.

UEFA grupp 6 

Belgien vidare från grupp 6.

UEFA grupp 7 

Västtyskland vidare från grupp 7.

UEFA grupp 8 

Bulgarien vidare från grupp 8.

Sydamerika 

10 lag spelade i kvalspelet i Sydamerika och de deltagande delades in i tre grupper - två grupper med tre lag samt en grupp med fyra lag. Samtliga gruppvinnare kvalificerade sig för VM.

CONMEBOL grupp 1 

Peru vidare från grupp 1.

CONMEBOL grupp 2 

Brasilien vidare från grupp 2.

CONMEBOL grupp 3 

Uruguay vidare från grupp 3.

Nord- och centralamerika samt Karibien 
FIFA uteslöt Kuba från spel, vilket innebar 12 deltagande lag. Det skulle spelas tre omgångar i denna kvalzon:
 Första omgången: De tolv lagen delades in i fyra grupper med tre lag i varje grupp. Gruppvinnarna gick vidare till den andra omgången.
 Andra omgången: De fyra kvarvarande lagen delades in i två grupper om två lag i varje grupp. Gruppvinnarna gick vidare till den tredje omgången.
 Tredje omgången: De två kvarvarande lagen spelade mot varandra hemma och borta och totalsegraren gick till VM.

CONCACAF första omgången

Grupp 1 

USA vidare till den andra omgången.

Grupp 2 

Haiti vidare till den andra omgången.

Grupp 3 

Honduras vidare till den andra omgången.

Grupp 4 

El Salvador vidare till sista omgången.

CONCACAF andra omgången

Grupp 1 

Haiti vidare till den tredje omgången.

Grupp 2 

Omspel:
 –  3–2 (e fl)

El Salvador vidare till den tredje omgången efter omspel. Detta blev också den tändande gnistan för det så kallade fotbollskriget.

CONCACAF tredje omgången 

Omspel:
 –  1–0 (e fl)

El Salvador vidare till VM efter omspel.

Afrika 
FIFA uteslöt Gambia och Zaire från spel, vilket innebar att totalt 11 lag (istället för 13) deltog i det afrikanska kvalspelet. Kvalspelet bestod av tre omgångar:
Första omgången: Ghana fick stå över denna omgång, vilket innebar att de resterande 10 lagen spelade utslagsmatcher (dubbelmöten) mot varandra och de fem vinnarna gick vidare till den andra omgången.
Andra omgången: De sex kvarvarande lagen (de fem vinnarna från första omgången plus Ghana) spelade utslagsmatcher (dubbelmöten) mot varandra och de tre vinnarna gick vidare till den tredje omgången.
Tredje omgången: De tre kvarvarande lagen spelade ett gruppspel med hemma- och bortamatcher och vinnaren kvalificerade sig för VM.

CAF Första omgången 

I matchen Zambia - Sudan gick Sudan vidare av oklar anledning. I matchen Marocko - Senegal gick Marocko vidare efter omspel på neutral mark (de vann med 2-0).

CAF Andra omgången 

I matchen Tunisien - Marocko spelades ett omspel, som slutade 2-2, och Marocko gick därefter vidare på slantsingling.

CAF Tredje omgången 

Marocko gick vidare till VM.

Asien och Oceanien 
I det asiatiska kvalet deltog även det afrikanska landet Rhodesia. Nordkorea drog sig ur innan kvalet började då de vägrade möta Israel. Det innebar att totalt 6 lag deltog i det asiatiska kvalet. Kvalet bestod av tre omgångar.
Första omgången: Israel, Nya Zeeland och Rhodesia fick stå över denna omgång. De kvarvarande tre lagen spelade ett gruppspel med hemma- och bortamatcher och vinnaren av gruppspelet kvalificerade sig för den andra omgången.
Andra omgången: De fyra kvarvarande lagen delades in i två grupper om två lag i varje grupp. Varje gruppvinnare gick vidare till den tredje omgången.
Tredje omgången: De två kvarvarande lagen mötte varandra hemma och borta och vinnarlaget kvalificerade sig för VM.

AFC/OFC Första omgången 
Alla matcher spelades i Seoul, Sydkorea, mellan den 10 och den 20 oktober 1969.

Australien vidare till den andra omgången.

AFC/OFC andra omgången

Grupp 1 
Alla matcher spelades i Mozambique.

Omspel:
 –  1–3

Australien vidare till den tredje omgången.

Grupp 2 
Alla matcher spelades i Tel-Aviv, Israel.

Israel vidare till den tredje omgången.

AFC/OFC tredje omgången 

Israel kvalificerade för VM.

Kvalificerade lag 
Totalt kvalificerade sig 9 lag från UEFA (Europa, varav ett direktkvalificerat), tre lag från CONMEBOL (Sydamerika), två lag från CONCACAF (Centralamerika och Karibien, varav ett var direktkvalificerat), ett lag från AFC (Asien) och ett lag från CAF (Afrika). Inga lag från NAFC (Nordamerika) och OFC (Oceanien) kvalificerade sig således till världsmästerskapet 1970.

Externa länkar

1968 i Afrika
1968 i Europa
1968 i Nordamerika
1969 i Australien
1969 i Afrika
1969 i Asien
1969 i Europa
1969 i Nordamerika
1969 i Sydamerika
Fotbollsåret 1968
Fotbollsåret 1969
Fotbollsåret 1970
1970
Världsmästerskapet i fotboll 1970